Таунер има више значења:
 Округ Таунер (Северна Дакота)
 Таунер (Колорадо)
 Таунер (Северна Дакота)